Ligusticum tachiroei är en flockblommig växtart som först beskrevs av Adrien René Franchet och Paul Amédée Ludovic Savatier, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe och Lincoln Constance. Ligusticum tachiroei ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
tachiroei